Psetta Klein, 1775 – synonim rodzaju ryb Acanthurus
 Psetta Swainson 1839 – synonim rodzaju ryb Scophthalmus